Der Begriff Einschuss bezeichnet

 eine Entzündung des Unterhautbindegewebes bei Pferden. Er entsteht durch das Eindringen von Bakterien in eine Wunde und zeigt sich meist durch Anschwellen des Verletzungsbereichs. Sie tritt hauptsächlich im unteren Teil der Hinterbeine auf. Siehe auch Phlegmone
 eine Sicherheitsleistung bei Börsentermingeschäften, siehe Margin
 den örtlichen Beginn eines Schusskanals bei Schussverletzungen, siehe Schusswunde
 das Hindurchtreiben des Schussfaden durch die Kettfäden beim Weben

Siehe auch